Thaiföld első alkalommal 1952-ben vett részt az olimpiai játékokon, és azóta minden nyári sportünnepre küldött sportolókat, kivéve mikor csatlakozott az Amerikai Egyesült Államok vezette 1980-as játékok bojkottjához. Thaiföld 2002-től kétszer a téli olimpiai játékokon is képviseltette magát, mind a két alkalommal csak egy atléta, Prawat Nagvara vonult fel a színeiben.

Thaiföld sportolói eddig 24 olimpiai érmet szereztek, a legtöbbet ökölvívásban. Legeredményesebb olimpiájuk a 2004-es volt, amikor nyolc érmet tudhattak magukénak.

A Thaiföldi Nemzeti Olimpiai Bizottság 1948-ban alakult meg, a NOB 1950-ben vette fel tagjai közé.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon